Dript era uma banda de rock formada em Reniele no ano de 1986 por Magal.

Auge e as Drogas 
Após Magal formar a banda, finalmente gravam o primeiro disco chamado Dript, que teve um péssimo resultado. Em 87 a banda grava Dript 2 que também teve um péssimo resultado, o que fez a banda sair para uma turnê com poucos lucros.

Após uma pausa e sem nenhuma esperança, a banda grava em 1988 65-XB que só teve bons resultados em 1989 quando foi o grande auge do disco. Para muitos críticos, este é o último grande disco de rock. Apesar disso o disco foi esquecido anos depois quando muitos descobrem o envolvimento dos integrantes da banda com drogas. Apesar de ser comum este tipo de atitude com bandas do gênero, os fãs não aceitaram e a banda entrou numa fase depressiva.

Os últimos trabalhos e o fim 
Em 1990, a banda entrava numa fase depressiva. O primeiro disco desta fase se chama Stage of Dript que deixou o lado Hard Rock para se dedicar ao um estilo mais leve. O disco não conseguiu o sucesso esperado.

Após uma pausa de 4 anos, a banda grava o último disco chamado The End. O disco era considerado diferente em relação aos outros. O tema do disco era de paz e amor, com letras criativas. O resultado foi excelente. Um ano depois (1996), Magal fez várias entrevistas, várias era relacionadas ao fim da banda. Sigal, afirmou que iria acabar sim, mas antes gravariam um disco para finalizar a carreira do Dript. No mesmo ano a banda grava o disco Up Live, Dript.

Em 1996, no mês de outubro, Magal morre por conta de seu uso exagerado de drogas. A morte do líder foi bastante chocante, muitos fãs se sentiram culpados em relação ao uso exagerado de drogas de Magal.

Discografia 
 Dript (1986)
 Dript 2 (1987)
 65-XB (1988)
 Stage of Dript (1990)
 The End (1994)
 Up Live, Dript (1996)

Banda 
 Magal (Voz/Guitarra)
 Doug Smith (Baixo)
 Roger (Bateria)
 Tom Smith (Teclado/Efeitos)

Bandas de rock